Серге́й Ива́нович Пла́ксий () — советский и российский социолог и философ, исследователь проблем образования, ректор Национального института бизнеса (Москва), доктор философских наук (1987), профессор (1990), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2010), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Биография 
Родился 1 августа 1948 года в городе Краматорск Донецкой области. 

В 1974 году окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

В 1977 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Возвышение потребностей как фактор совершенствования образа жизни молодого советского рабочего» (специальность 09.00.02 — теория научного коммунизма).

В 1987 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Отклонения от норм социалистического образа жизни в молодёжной среде : причины существования и пути преодоления» (специальность 09.00.09 — прикладная социология).

В 1974—1991 гг. младший, затем старший научный сотрудник, заместитель директора Научно-исследовательского центра ВКШ.

В 1991—1992 гг. проректор Всесоюзного института повышения квалификации работников печати. 1992—1994 гг. — президент Ассоциации международных научно-технических и культурных связей, генеральный директор Торгового дома «Русское поле». В 1995—1996 гг. проректор Института молодёжи.

С 1995 г. — по настоящее время — ректор Национального института бизнеса.

Является действительным членом Академии гуманитарных наук, членом попечительского совета Бунинской премии, вице-президентом Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, экспертом Берлинского Вест-Ост института.

Научная деятельность 
С. И. Плаксий многие годы посвятил изучению девиантного поведения молодёжи, в частности проблем наркомании и преступности. Его диссертационное исследование «Отклонение от норм социалистического образа жизни в молодежной среде» (1987) стало первым серьёзным докторским исследованием непризнаваемых ранее проблем. Результаты исследований нашли отражение в монографиях «Образ жизни рабочей молодёжи» (1982), «Образ жизни сельской молодёжи» (1983), «Мера труда — мера потребления» (1986), «Отклонения от норм социалистического образа жизни в молодёжной среде» (1986), «Неформальные группы молодёжи» (1989), «Становление в труде» (1990).

В настоящее время в центре научных интересов С. И. Плаксия находятся проблемы развития и глобализации высшего образования. В числе основных опубликованных работ: «Качество высшего образования» (2003), «Количественные и качественные параметры высшего образования» (2004),  «Стратегия успешного вуза» (2006), «Парадоксы высшего образования» (2005), «Высшее образование: желаемое и действительное» (2008), «Высшая школа на изломе» (2009), «Высшее образование: вызовы и ответы» (2014).

Научные труды

Монографии 
 Твой молодой современник : Проблемы совершенствования образа жизни рабочей молодёжи в зеркале социологии / С. Плаксий. — М. : Молодая гвардия, 1982. — 223 с. (Ун-т молодого марксиста). 
 Трудовое взросление. — М. : Знание, 1982. — 62 с. (Новое в жизни, науке, технике).
 Мера труда — мера потребления. — М.: Знание, 1984. — 63 с. (Новое в жизни, науке, технике). 
 Отклонения от нормы социалистического образа жизни в молодежной среде: сущность и пути преодоления [Текст] / С. И. Плаксий. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 286 с.
 Становление в труде : книга для учащихся / С. И. Плаксий. — М.: Просвещение, 1987. — 174 с.
 Молодёжные группы и объединения: причины возникновения и особенности деятельности / С. И. Плаксий. — М. : О-во "Знание" РСФСР, 1988. - 39,[1] с.
 Качество высшего образования : монография / С. И. Плаксий ; Нац. ин-т бизнеса. — М.: Нац. институт бизнеса, 2003. —  653 с. ISBN 5-8309-0059-9 1000 экз. 
 Блеск и нищета российского высшего образования : монография / С. И. Плаксий ; Нац. ин-т бизнеса. — М.: Издательство Нац. института бизнеса, 2004. — 112 с. ISBN 5-8309-0125-0 500 экз. 
 Парадоксы высшего образования : монография / С. И. Плаксий ; Нац. ин-т бизнеса. — М.: НИБ, 2005. — 423 с. ISBN 5-8309-0168-4 1000 экз.

Статьи

Примечания

Литература 

 Социология молодёжи: энциклопедический словарь. / Авт.-сост.: Ю. А. Зубок, А. И. Ковалёва, Вал. А. Луков, В. И. Чупров. — М.: Academia, 2008. С. 246.
 Биографический справочник / К вопросу о репутации. Бремен: Бременский университет, 2006. С. 244.

Ссылки 

 [www.famous-scientists.ru/5857 Учёные России. Электронная энциклопедия].
 Кто есть кто в России
 Портал «Человеческий потенциал России»

Философы России
Социологи России
Ректоры вузов Москвы
Социологи по алфавиту